Le concept de décadence est lié à la chute de l'Empire romain.
 Se reporter aussi au mouvement décadent ou décadentisme.

Cinématographie 

 Decadence est un film américain, (en anglais, Saw).

Littérature 
 Décadence, une esquisse, un essai philosophique de Michel Onfray, paru en .